Glyptometra är ett släkte av sjöliljor. Glyptometra ingår i familjen Charitometridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hårstjärnor
Glyptometra